Revolver může být:

 původně španělské sloveso – "(na)vrátit (se)", či "otáčet (se)" (od inf. slovesa volver)
 revolver – ruční palná zbraň s otáčivým zásobníkem nábojů
 otáčivá hlava nějakého stroje nebo nástroje nesoucí nástroje, objektivy, filtry apod. (podobné slovo – karusel)
 slangové označení pro revolverový soustruh – soustruh s otáčivou hlavou nesoucí více nástrojů (nožů, vrtáků a pod.)
 Velvet Revolver – hudební skupina

v kultuře
Revolver revue – český čtvrtletní časopis
Revolver (album) – hudební album skupiny The Beatles
Revolver (film, 1973) – italsko-francouzsko-německý film z roku 1973, režie Sergio Sollima
Revolver (film, 2005) – francouzsko-britský film z roku 2005, režie Guy Ritchie
Revolver (seriál) – televizní seriál z roku 1978
Revolver Revue (film) – český dokumentární film z roku 2010
Revolver (komiks) – britský komiks

Externí odkazy 
 

Španělská slova a fráze